Saini peut faire référence à :
 Angela Saini (née en 1980), journaliste scientifique britannique.
 Fifi Masuka Saini (née en 1967), femme politique congolaise (RDC).
 Gopal Saini (né en 1954), athlète indien.